Шамборне́-ле-Пен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 14 км на північний захід від Безансона, 37 км на південний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 145 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 346,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шамборне-ле-Пен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шамборне-ле-Пен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона